Olea (boom), een plantengeslacht met ongeveer 20 soorten binnen de familie Oleaceae (olijf)
 Olea (slak), een geslacht van weekdieren uit de klasse van de Gastropoda (slakken)